Wilczek kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Wilczek
 Rudolf Wilczek

Robotskapade auktorsförkortningar